

Сайпресс — місто, штат Каліфорнія
 Сайпресс — селище, штат Іллінойс